Ильича — название населённых пунктов:

Россия 
 Ильича — посёлок в Первомайском районе Алтайского края.
Ильича — посёлок в Каширском районе Воронежской области.
 Ильича — хутор в Октябрьском районе Курской области.
 Ильича — посёлок в Кунгурском районе Пермского края.
 Ильича — посёлок в Михайловском районе Рязанской области.
 Ильича — посёлок в Венёвском районе Тульской области.

Украина 
 Ильича — село в Новомосковском районе Днепропетровской области.
 Ильича — до 2016 года название села Ильиновка в Константиновском районе Донецкой области.
 Ильича — до 2016 года название села Новая Казачья в Дергачёвском районе Харьковской области.

См. также 
 Переулок Ильича
 Проспект Ильича (Нижний Новгород)
 Улица Ильича
 Посёлок имени Ильича
 Посёлок имени Владимира Ильича